Чемпіонат Угорщини з футболу 1940-41 — 38-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1940-41
Угорщина
Угорщина
1940 в угорському спорті
1941 в угорському спорті